Trigone peut désigner :
 en géométrie, un triangle ou polygone à trois côtés ;
 en anatomie, le fornix, une des cinq commissures inter-hémisphériques du cerveau.
 en anatomie, le trigone vésical, zone de la paroi interne de la vessie de forme triangulaire.
 en biologie, une abeille sans dard du genre Trigona utilisée en méliponiculture.